Benestad (Skåne län), een plaats in de gemeente Tomelilla in de provincie Skåne län
 Benestad (Kronobergs län), een plaats in de gemeente Alvesta in de provincie Kronobergs län in Zweden